Nostromo puede hacer referencia a:

 Nostromo, un italianismo difundido en español, inglés etc. En español existe el sustantivo similar «nostramo» y la palabra contramaestre.
 Nostromo, novela publicada en 1904 por el escritor polaco-británico Joseph Conrad. 
 Nostromo, revista de crítica latinoamericana de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 Nostromo, programa televisivo de entrevistas a científicos e investigadores, emitido por Televisión Española.
 Nostromo (1996), serie televisiva dirigida por Alastair Reid.

 U.S.C.S.S. Nostromo, nave espacial ficticia que aparece en la película: Alien, el octavo pasajero.
 Nostromo, premio literario de España.